Бруксвил има више значења:
 Бруксвил (Флорида)
 Бруксвил (Кентаки)
 Бруксвил (Мисисипи)
 Бруксвил (Оклахома)